Alias (du latin alias, « autrement ») est un adverbe, utilisé adjectivement, qui signifie « autrement appelé ». 

Alias, employé comme nom, désigne une identité inventée pour cacher son identité réelle, notamment sur internet. Voir les articles Avatar et Pseudonyme.

Oeuvres 

 Alias, une série télévisée créée par J. J. Abrams ;
 Alias, un jeu vidéo inspiré de la série télévisée du même nom ;
 Alias, une bande dessinée de Brian Michael Bendis éditée par Marvel Comics ;
 Alias, un court-métrage de Marina de Van ;

Autres 
Alias peut aussi désigner :
 Alias, une adresse électronique qui redirige vers une autre préexistante ;
 Alias, une commande de shell Unix, IOS ou CatOS ;
 Alias Systems Corporation, une entreprise spécialisée dans la technologie graphique 3D ;
 Alias, un artiste de hip-hop.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre